Lysiosquillina är ett släkte av kräftdjur. Lysiosquillina ingår i familjen Lysiosquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Lysiosquillina